

Geografia

Svizzera 
 Avry – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Avry-devant-Pont – ex comune ora frazione di Pont-en-Ogoz, comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Avry-sur-Matran – ex comune ora frazione di Avry, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)